16 bästa kan syfta på:

16 bästa (album av Gimmicks) – ett samlingsalbum utgivet av den svenska gruppen Gimmicks 1976
16 bästa (album av Sanna Nielsen) – ett samlingsalbum från 2014 av Sanna Nielsen
16 bästa – de som nått en åttondelsfinal